Der Beijing International Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Juli 2013 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. Juli bis 8. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Hung Jui-chen
 Na Jung-woong
 Jun Woong-sun
 Erik Crepaldi

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Peking